Köllmann ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Köllmann, (1906–1986), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Gabriele Köllmann, deutsche Kanu-Weltmeisterin
 Gustav Köllmann (1874–1966), deutscher Maschinenbauer, Industrieller
 Hans P. Koellmann (1908–1992), deutscher Architekt, Denkmalschützer, Professor
 Wolfgang Köllmann (1925–1997), deutscher Politiker, Historiker, Professor

Siehe auch:
 Collmann
 Kollmann
 Kohlmann